Президентские выборы в Гане проходили 3 ноября 1992 года. В результате выборов Джерри Ролингс от Прогрессивного альянса одержал победу уже в первом туре, получив 58,4% голосов. Явка составила 50,2 %.

Результаты 

* Прогрессивный альянс был коалицией следующих партий: ,  и партии .

См. также 
 Парламентские выборы в Гане (1992)

Примечания 

Гана
Выборы в Гане
1992 год в Гане